Рахи () може да се отнася за:

 Рахи, село в дем Бер, Гърция;
 Рахи, село в дем Мустафчово, Гърция;
 Рахи, село в дем Катерини, Гърция.